Rousseau kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Jules Jean Jacques Rousseau
 Marietta Hannon Rousseau
 Jean-Jacques Rousseau

Robotskapade auktorsförkortningar